Audun kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Audun-le-Tiche, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Audun-le-Roman, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,